Esperstedt (bij Querfurt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Esperstedt (Thüringen), een voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen